Alonopsis är ett släkte av kräftdjur. Alonopsis ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Alonopsis